Josh Adams (ur. 1987) – amerykański rysownik, autor komiksów
 Josh Adams (ur. 1993) – amerykański koszykarz
 Josh Adams (ur. 1995) – walijski rugbysta
 Josh Adams (ur. 1996) – amerykański futbolista